Dolphin Football Club est le nom de plusieurs clubs de football:

 Dolphin Football Club est un club nigérian, disparu en .
 Dolphin Football Club est un club irlandais.